Undina (1869) – opera di Pëtr Il'ič Čajkovskij, ispirata al racconto Undine di Friedrich de la Motte Fouqué
 Undina – genere di pesci estinto appartenente all'ordine dei celacanti
 92 Undina – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Ondina
Ondine
Undine (disambigua)